Серге́й Бори́сович Бе́ликов — ректор Запорожского национального технического университета с 1997 по 2020 год. Доктор технических наук.

Образование и трудовая деятельность 

С 2000 г. — председатель специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций ЗНТУ.
С 10.1997 г. по 2020 г. ректор Запорожского государственного технического университета (с С 08. по 10.1997 г. — 1-й проректор
08.2001 г. — Запорожский национальный технический университет)
С 07. по 08.1997 г. — профессор кафедры физического материаловедения
С 11.1996 г. по 07.1997 г. — доцент
1996 г. — доктор технических наук, тема диссертации: «Развитие научных принципов легирования литейных жаропрочных никелированных сплавов с целью повышения коррозийной стойкости деталей в условиях высокотемпературной среды газотурбинных установок»
С 12.1994 г. по 10.1996 г. — докторант кафедры металловедения и термической обработки металлов
С 09.1986 г. по 12.1994 г. — доцент
С 04.1985 г. по 09.1986 г. — старший научный сотрудник научно-исследовательского сектора
С 06.1982 г. по 04.1985 г. — старший научный сотрудник проблемной лаборатории отдела коррозийно-механических исследований
С 04.1977 г. по 06.1982 г. — старший научный сотрудник проблемной лаборатории отдела разработки композиционных материалов и методов их обработки
1975 г. — Запорожский машиностроительный институт им. В. Я. Чубаря, автомобильный факультет, инженер-механик, «Автомобили и тракторы»

Председатель совета ректоров Запорожского вузовского центра.
Вице-президент Запорожского союза промышленников и предпринимателей «Потенциал».
Заслуженный работник образования Украины.

Членство в академиях наук 

Академик Транспортной академии Украины (2000 г.), Нью-Йоркской АН (1997 г.). 
Член Российской ассоциации металловедов (1994 г.).
Член Европейской ассоциации инженерного образования (1999 г.).
Академик отделения металлургии Академии наук высшей школы Украины.

Политическая деятельность 

2006—2010 гг. — депутат Запорожского областного совета (по спискам БЮТ).
2002—2006 гг. — член исполкома Запорожского городского совета
2004 г. — Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Януковича В. Ф.
В 1997 г. — член Народно-демократической партии

Награды 

Лауреат Государственной премии Украины.
1999 г. — Международная неправительственная награда «Золотой Меркурий».
2000 г. — орден «За заслуги» III ст.
2003 г. — награда МОН Украины «Отличник образования Украины».
2003 г. — заслуженный работник образования Украины.
2004 г. — Почетная грамота Верховной Рады Украины за особые заслуги перед украинским народом.
2004 г. — лауреат награды «Интеллект нации».
2005 г. — лауреат международной награды «Тысячелетие».

Кавалер ордена «За заслуги» I степени (2020).

Владеет английским и немецким языками.

Членство в академиях наук 
 Академик отделения металлургии Академии наук высшей школы Украины.
 Академик Транспортной академии Украины.

Основные публикации в 2001—2004 
 Научные основы легирования жаропрочных никелевых сплавов, стойких против высокотемпературной коррозии (А. Д. Коваль, С. Б. Беликов и др. — К.: УМК ВО,1990)
 Новые конструкционные материалы, эффективные методы их обработки, повышения надежности и долговечности деталей машин и инструментов. — К.: УМК ВО, 1991
 Статья «Принципы легирования жаропрочных никелевых сплавов, стойких к высокотемпературной коррозии», 2001
 Статья «Питання створення жароміцних корозійностійких матеріалів для деталей стаціонарних газових турбін», 2002
 Монография «Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД», 2003
 Статья «Technological and ecological aspectc of manufacturing of aluminium and its alloys», 2004
 Терминологический словарь «Металлы», 2004

Ссылки 
 Официальный сайт ЗНТУ

Примечания 

Выпускники ЗНТУ
Члены и члены-корреспонденты АН высшей школы Украины
Металловеды Украины
Депутаты Запорожского областного совета
Члены Народно-демократической партии (Украина)
Преподаватели Запорожского технического университета
Почётные граждане Запорожья